El término trepatroncos listado puede referirse a dos aves paseriformes:

 trepatroncos listado, el nombre común de la especie Lepidocolaptes albolineatus recomendado por la Sociedad Española de Ornitología;
 trepatroncos listado, el nombre común de la especie Xiphorhynchus obsoletus en Colombia y Ecuador.